Akkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Akkosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,37, long 27,89), 
2. Akkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,65, long 28,94),  (4 ha)
3. Akkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,79, long 28,96),  (6 ha)
4. Akkosaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski),  (5 ha)
5. Akkosaari (ö i Saarijärvi, Pyhäjärvi),  (1 ha)
6. Akkosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,63, long 26,51),  (0 ha)
7. Akkosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,59, long 26,96),  (1 ha)
8. Akkosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,85, long 27,83),  (1 ha)
9. Akkosaari (ö i Södra Österbotten), Kuusiokunnat,  (4 ha)
10. Akkosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,53, long 26,64),  (2 ha)
11. Akkosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,98, long 26,65),  (1 ha)
12. Akkosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,17, long 26,63),  (1 ha)
13. Akkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,13, long 28,55),  (4 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar